Lăzărescu este un nume de familie care se poate referi la:
 Constantin Lăzărescu, politician și general român
 Dan Amedeo Lăzărescu, deputat român, scriitor și traducător
 Eduard Lăzărescu, om politic român
 Florin Lăzărescu, prozator, scenarist și publicist român
 Nae Lăzărescu, actor de comedie de naționalitate română
 Vasile Lăzărescu, mitropolit român

Vezi și 
 Moartea domnului Lăzărescu, un film românesc
 Lăzărești (dezambiguizare) (pl.)
 Lăzarea
 Lăzăreanu (Barbu Lăzăreanu)

Nume de familie românești